Amerikai Egyesült Államok
 Fillmore (Illinois)
 Fillmore Township (Montgomery megye, Illinois)
 Fillmore (Indiana)
 Fillmore (Kalifornia)
 Fillmore (Kentucky)
 Fillmore Township (Michigan)
 Fillmore (Minnesota)
 Fillmore megye (Minnesota)
 Fillmore Township (Minnesota)
 Fillmore (Missouri)
 Fillmore megye (Nebraska)
 Fillmore (New York)
 Fillmore (Ohio)
 Fillmore (Oklahoma)
 Fillmore (Utah)
 Fillmore (Wisconsin)